Сампсон:
 Сампсон, Вильям Томас (1840—1902) — американский адмирал.
 Сампсон, Джон (1862—1931) — ирландский лингвист, исследователь цыганского языка, а также творчества Уильяма Блейка.
 Сампсон, Никос (1935—2001) — кипрский политик, президент Кипра.
 Сампсон Странноприимец (ум. 530) — полулегендарный житель Рима и Константинополя, священник, покровитель бедных и врач, живший в конце IV века. Ныне почитается как святой в Восточном христианстве.

См. также 
 Сэмпсон

Примечания